Falkenheim steht für:
 Falkenheim, ein Stadtteil von Nürnberg
 Zazdrość (ehemals Falkenheim im Landkreis Rößel, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, siehe Biskupiec

Falkenheim ist der Familienname folgender Personen:
 Curt Falkenheim (1893–1949), deutscher Pädiater